Armando Ramírez  puede referirse a:

 Francisco Caraballo, guerrillero colombiano que entre sus alias usó Armando Ramirez.
 Armando Ramírez (1952-2019), escritor mexicano.